11-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1971 () проводился в городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд) c 22—26 февраля 1971 года. В провинции Ньюфаундленд и городе Сент-Джонс чемпионат проводился впервые. Это было последний розыгрыш чемпионата Канады по кёрлингу среди женщин под названием Canadian Ladies Curling Association Championship, со следующего сезона название изменилось на Macdonald Lassies Championship.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов и в 3-й раз подряд) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для команды, которую возглавляла скип Вера Пезер, это была 1-я победа в чемпионатах, для самой Веры Пезер — 2-й чемпионский титул). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Kay Baldwin), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Ina Hansen).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

На этом чемпионате после кругового этапа первое место с 6 победами и 3 поражениями разделили три команды. Между ними вместо обычного тай-брейка были проведены, как этап плей-офф, два дополнительных матча по «неполной» олимпийской системе: сначала две команды, отобранные по жребию, сыграли между собой полуфинал, а затем победитель полуфинала встретился в финале с третьей командой.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за 1—3-е места

Тай-брейк за 1—3-е места 

Раунд 1. 26 февраля, 9:30

Раунд 2. 26 февраля, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1971

1971
Спортивные соревнования в Сент-Джонсе (Ньюфаундленд и Лабрадор)
Спорт в Канаде в 1971 году
Февраль 1971 года